Addisonia är ett släkte av snäckor. Addisonia ingår i familjen Addisoniidae.

Addisonia är enda släktet i familjen Addisoniidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Snäckor
Addisonia